Княжая:

 Княжая (губа)
 Княжая (приток Ульшмы) — река в Костромской области России.
 Княжая (река, впадает в Ковдозеро) — река в Мурманской области России.
 Княжая — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Княжая — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Княжая — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Княжая — деревня в Бежаницком районе Псковской области.